Modell D oder Model D steht für:

 Henderson Model D, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model B bis G

Automodelle:
 Buick Modell D
 Cadillac Model D
 Courier Model D
 Duesenberg Model D
 Oldsmobile Modell D
 Yellow Cab Model D

Flugzeuge:
 Curtiss D
 Taylorcraft Model D
 Wright Model D

Siehe auch:
 Baureihe D (Begriffsklärung)
 Klasse D (Begriffsklärung)
 Serie D (Begriffsklärung)
 Typ D (Begriffsklärung)